Hassall – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nel Regno Unito
 Arthur Hill Hassall – fisico e chimico britannico
 Christopher Hassall – attore e poeta britannico
 Harold Hassall – calciatore e allenatore di calcio inglese
 John Hassall – bassista britannico